Гостиница «Спорт» — гостиница в Москве, существовавшая в 1979—2004 годах.

Строительство 

Крестообразное в плане, 22-этажное здание по адресу Ленинский проспект, дом № 90/2 было построено в 1979 году в рамках общего увеличения гостиничного фонда столицы в преддверии Олимпиады-80.
Общая площадь гостиницы на 600 номеров, спроектированной и построенной в соответствии с международными стандартами того времени, составляла 40874 м².

Кроме «Спорта», к Олимпиаде были построены ещё два здания гостиничного типа — дом № 7 по улице Кравченко и дом № 37 по проспекту Вернадского, позже превращённые в общежития МГУ (т. н. ДСК и ДСВ) и существующие до настоящего времени.

Снос 
Решение о ликвидации «Спорта» — «в связи с аварийным состоянием» — было принято мэрией Москвы в мае 2004 года, а уже 25 сентября здание было снесено путём направленного взрыва. Снос был произведен по заказу организации «Амираль Б. В.», хотя законность управления ею этим объектом оспаривалась прежними собственниками.

В сентябре 2005 года Верховный суд РФ признал снос гостиницы незаконным, поскольку истинным собственником здания являлось Международное агентство «Наука». На «Амираль Б. В.» от жильцов окрестных домов были поданы иски в суд с требованием компенсации за моральный ущерб, так как никаких предупреждений о готовящемся взрыве они не получили и приняли его за террористический акт.

На месте «Спорта» сначала предполагалось построить гостинично-развлекательный комплекс, в дальнейшем — офисный центр. Летом 2017 года начался разбор остатков гостиницы для строительства многофункционального комплекса.

Ссылки 

 «Спорт» в момент взрыва (фото) на сайте Photographer.ru
 Видео взрыва

Олимпийские объекты Москвы
Снесённые гостиницы Москвы
Здания и сооружения, построенные в 1979 году в Москве
Здания и сооружения, снесённые в 2004 году